P1, P 1  eller P-1 kan syfta på:

TV & radio
 Sveriges Radio P1 – en svensk radiokanal
 DR P1 – en dansk radiokanal
 NRK P1 – en norsk radiokanal
 Polonia 1 – en polsk TV-kanal

Teknisk apparatur, farkoster etc.
 Sony Ericsson P1 – en smartphone
 P 1 (flygplan) – ett svenskt provflygplan
 Pioneer P-1 – en rymdsond
 Walther P1 – en tysk pistol
 McLaren P1 – en brittisk sportbil
 P1 – en klass finska ånglok, senare kända som Hr1

Företag, myndigheter, institutioner etc.
 P 1  – ett pansarförband inom svenska armén 1944–1980, se Göta livgarde (pansar) 
 P 1 Gotland –  ett pansarförband inom svenska armén 1944–1963, se Göta pansarlivgardes kompani på Gotland